Troades (Euripides), tragedie van de Griekse dichter Euripides
 Troades (Seneca), tragedie van de Romeinse schrijver Lucius Annaeus Seneca